Арчеда:
 Арчеда — река в Волгоградской области
 Арчеда — железнодорожная станция города Фролово Волгоградской области 
Арчеда — город в области войска донского